

Лисьє — село, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Лисьє — селище, Тавдинський міський округ, Свердловська область